Desa Grogolan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grogolan (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,66), Jawa Tengah, 
 Desa Grogolan (administrativ by i Indonesien, lat -6,48, long 111,02), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar